Lina Sandell kan syfta på bland andra:

* Lina Sandell (1832–1903), svensk psalmförfattare
 Lina Sandell (1863–1938), svensk skådespelerska